Gerd se puede referir a:

 Gerð, giganta de la mitología nórdica conocida por ser la esposa del dios Freyr.
 Gerd Leufert, pintor, dibujante y fotógrafo alemán-venezolano.
 Gerd Müller, futbolista alemán.